Adamu ist der Familienname folgender Personen:

 Birtukan Adamu (* 1992), äthiopische Hindernisläuferin
 Charles Adamu (* 1977), ghanaischer Boxer
 Ibrahim Adamu (* 1981), nigerianischer Badmintonspieler
 Junior Adamu (* 2001), österreichischer Fußballspieler
 Mamudu Adamu (* 1960), nigerianischer Jusoka
 Semira Adamu (1978–1998), nigerianisches Opfer von Polizeigewalt
 Yakubu Adamu (* 1981), nigerianischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Adamou